Vladímir Romanovski puede referirse a:

 Vladímir Romanovski (1957-2013), deportista soviético que compitió en piragüismo en la modalidad de aguas tranquilas.
 Vladímir Romanovski (1896-1967), líder militar soviético que combatió durante la Segunda Guerra Mundial y alcanzó el grado de coronel general (1945).
